Jean Bérenger (1731-1813), prédicateur protestant ;
 Jean Bérenger (1767-1850), son fils, homme politique français ;
 Jean Bérenger (1934-), historien français.